CUL3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 768 амінокислот, а молекулярна маса — 88 930.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт, убіквітинування білків, біогенез та деградація війок, транспорт між ендоплазматичним ретикулумом і апаратом Гольджі, поліморфізм, ацетиляція, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ядрі, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки